

Sport 
 Raft (anglicisme) est un radeau pneumatique pour faire du rafting.
 Raft est une attraction de type bouées au Parc Bagatelle en France.

Chimie 

 Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer (RAFT), une technique de polymérisation radicalaire contrôlée.

Immunologie 
 Lipid raft ou radeau lipidique.

Informatique 

 En calcul distribué,  est un algorithme alternatif à Paxos permettant de résoudre le consensus dans un réseau de nœuds faillibles.

Musique 

 Raft, groupe français de pop et reggae des années 1980.

Jeu vidéo 

 Raft, un jeu vidéo de type survival.

Comics 

Raft, prison réservée aux "super vilains" de New York.